Giovanni Truglio – generale italiano
 Joe Lo Truglio – attore statunitense
 Truglio – procedura storica nel processo penale del Regno di Napoli